Der Wendler ist ein Künstlername, den bis zum Mai 2013 zwei Musiker unabhängig voneinander führten. Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf darf ihn seit dem 21. Mai 2013 keiner von beiden mehr ohne Zusatz verwenden.  Als „Der Wendler“ traten bis dahin auf:

 Frank Wendler (* 1960), Sänger und bisheriger Inhaber der Wortmarke Der Wendler.
 Michael Wendler (* 1972 als Michael Skowronek, heute bürgerlich Michael Norberg)

Einzelnachweise 

Pseudonym